Cotovelo - articulação entre o braço e o antebraço, na extremidade superior dos primatas
Cotovelo (hidráulica) - peça de junção em tubulação hidráulica
Praia de Cotovelo - praia brasileira no estado do Rio Grande do Norte]

Desambiguação